— американський гостросюжетний трилер 1980 року.
 «Острів» — радянський художній двосерійний фільм 1989 року.
 «Острів» — південнокорейський фільм 2000 року.
 «Острів» — американський фантастичний бойовик 2005 року.
 «Острів» — російський художній фільм 2006 року.
  — китайський комедійний фільм 2018 року.

Див. також 
 Острів доктора Агора (фільм)
 Острів завоювання (фільм, 1919)
 Острів любові (фільм)
 Острів проклятих (фільм)
 Острів скарбів (значення)
 Острів фантазій (телесеріал)